А́йрленд () — англомовне прізвище. Відомі носії:

 Джилл Айрленд (; 1936—1990) — британська і американська актриса.
 Джон Айрленд  (; активний у 1694—1701 рр.), іноді згадується як Ярленд () — пірат, який діяв в Індійському океані. Найбільш відомий завдяки плаванню з Томасом Тью і участі в нападі та пограбуванні корабля Великих моголів Ґандж-і-Савай.
 Джон Айрленд (; 1879—1962) — англійський композитор, педагог.
 Іннес Айрленд (; 1930—1993) — британський гонщик Формули-1, військовик, інженер та журналіст, учасник перегонів 24 години Ле-Мана у 1958—1959 та 1962—1966.
  (;  1963) — американська актриса і модель.
 Кайлі Айрленд (;  1972) — американська порноакторка, режисер, продюсер, спеціаліст з друку та реклами, ведуча інтернет-радіошоу.
 Колін Айрленд (; 1954—2012) — британський серійний вбивця.
 Стівен Айрленд (;  1986) — ірландський футболіст, півзахисник.